Castrella är ett släkte av plattmaskar. Castrella ingår i familjen Dalyelliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Castrella